Кимико Дате Крум је освојила турнир. У финалу је победила Анабел Медину Гаригес са 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
| RD1=Полуфинале
| RD2=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Кимико Дате Крум
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Марија Кириленко
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=4
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Ана-Лена Гренефелд
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=1
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Анабел Медина Гаригес
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Кимико Дате Крум
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Анабел Медина Гаригес
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

 Горња половина 

 Доња половина 

| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= А-Л. Гренефелд
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Извори 
 Резултат турнира на сајту sonyericssonwtatour.com 

Отворено првенство Кореје у тенису 2009.
Отворено првенство Кореје у тенису — појединачно